Mettgenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Mettgenberg (1882–1950), deutscher Jurist

Mettgenberg ist außerdem ein Ortsteil der Stadt Meinerzhagen.

Siehe auch:
 Mettenberg